Маниту има више значења:
 Маниту је дух у народном веровању алгонвинских народа, што је и основно значење овог појма;

Географија 
 Маниту (Кентаки)
 Маниту (Оклахома)